«Спорт» () — эстонский футбольный клуб из Таллина.

История 
Основан в 1912 году. Выиграл 9 чемпионатов Эстонии во времена между провозглашением независимости республики и её присоединением к СССР. После присоединения Эстонии к СССР прекратил существование.

Возрождён в 1983 году под названием ШВСМ, в 1985 году был переименован в историческое название «Спорт». Выступал в 1983—1989 годах во второй лиге СССР, в 1990 году — в Балтийской лиге. Лучший результат во второй лиге — восьмое место в зональном турнире (1985, 1988). По окончании сезона 1990 года расформирован.

Снова был возрождён в 2003 году. Выступал в третьей лиге чемпионата Эстонии. В сезоне 2007 года занял 1-е место в северной зоне третьей лиги. В начале 2008 года был расформирован.

Названия 
 1983—1984 — ШВСМ

Достижения 
 Девятикратный чемпион Эстонии (1921, 1922, 1924, 1925, 1927, 1929, 1931, 1932, 1933).
 Обладатель Кубка Эстонии (1938)

Известные игроки 

 Викторас Бридайтис
 Альберт Вольрат
 Василий Жупиков
 Урмас Кальенд
 Валерий Карпин
 Марко Кристал
 Тийт Кымпер
 Виктор Панченко
 Март Поом
 Игорь Принс
 Мартин Рейм
 Эвальд Типнер

Тренеры 
 Роман Убакиви (1983—1984)
 Эдуард Белкин (1984—1986)
 Антс Коммусаар (1986)
 Валерий Овчинников (1987—1989)
 Роман Убакиви (1989)

Примечания 

Футбольные клубы Эстонии
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Российской империи
Футбольные клубы Эстонии, прекратившие существование
Спортивные клубы Таллина